Namwala steht für:

 Namwala (Sambia), Stadt in Sambia
 Namwala (Distrikt), Distrikt in Sambia